Tabatzius är ett släkte av kräftdjur. Tabatzius ingår i familjen Melitidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Tabatzius